Ugo (provincie), een provincie van Japan
 Ugo (Akita), een stad in het Japanse district Ogachi